Název Ajaguz může znamenat:

 Ajaguz (město) — město ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Ajaguz (řeka) — řeka v povodí jezera Balchaš ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu